Матчи претендентов 1988—1989 —  проводились по олимпийской системе с целью определения соперника для чемпиона мира Г. Каспарова. 

15 участников: А. Карпов (с ¼ финала) — участник матча на первенство мира (1987); Р. Ваганян, А. Соколов, А. Юсупов и Я. Тимман — участники матчей претендентов (1985—1986); В. Корчной, Л. Портиш, Д. Сакс, В. Салов, Я. Сейраван, Дж. Спилмен, Н. Шорт, Я. Эльвест и Й. Хьяртарсон — призёры межзональных турниров Загребе, Сираке и Суботице; К. Спраггетт —  представитель страны-организатора. 

Матчи 1/8 и ¼ финала игрались на большинство очков из 6 партий. В случае ничьей назначались 2 дополнительные партии, а затем 2 дополнительные партии с укороченным контролем времени (по 1 часу, по 30 и 15 мин).

Таблицы матчей

⅛ финала 
Матчи ⅛ финала проходили в Сент-Джоне (Канада) в январе-феврале 1988.

Четвертьфинал 
Четвертьфинальный матч Спилмен-Шорт проходил в Лондоне в августе 1988 (победил Спилмен, 3½ — 1½), матч Карпов — Хьяртарсон — в Сиэтле в январе — феврале 1989 (победил Карпов, 3½ — 1½), матч Тимман — Портиш — в Антверпене в январе — феврале 1989 (победил Тимман, 3½ — 1½), матч Юсупов — Спраггетт — в Квебеке в феврале 1989 (победил Юсупов за счёт первой дополнительной партии с укороченным контролем).

Полуфинал 
Полуфинальные матчи Карпов — Юсупов, Тимман — Спилмен проходили в Лондоне в октябре 1989.

Финал 
Финальный матч претендентов Карпов — Тимман проходил в Куала-Лумпуре в марте 1990.

Таким образом, Карпов вновь получил право играть матч на первенство мира в 1990  с чемпионом мира Г. Каспаровым.

Литература

Ссылки 
 Партии матчей на сайте pgnmentor.com

Матчи претендентов
1988 год в шахматах
1989 год в шахматах